Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1978 in Buenos Aires. An der Olympiade nahmen 66 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befand sich zur Sicherung einer geraden Teilnehmerzahl eine B-Mannschaft des Gastgeberlandes. Diese spielte außer Konkurrenz und erhielt keine Platzierung zugeordnet. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Mannschaften

1. Ungarn

2. Sowjetunion

3. USA

4. Deutschland

5. Israel

6. Rumänien 

Der als zweiter Ersatzspieler gemeldete Octav Troianescu kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

7. Dänemark 

Der als zweiter Ersatzspieler gemeldete Kaj Blom kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

8. Polen 

Der als zweiter Ersatzspieler gemeldete Andrzej Filipowicz kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

9. Spanien

10. Schweiz

11. Kanada

12. England

13. Bulgarien

14. Niederlande

15. Jugoslawien

16. Schweden

17. Argentinien

18. Kuba

19. Österreich

20. China

21. Mexiko

22. Finnland

23. Kolumbien

24. Philippinen 

Zum Spiel der ersten Runde gegen Andorra waren nur die beiden Ersatzspieler anwesend. Sie gewannen ihre Partien, so dass der Wettkampf 2:2 endete. Für die frei gelassenen Bretter gibt es keine namentliche Zuordnung.

25. Neuseeland

26. Indonesien

27. Brasilien

28. Island

29. Chile

30. Australien 

Der als zweiter Ersatzspieler gemeldete Phillip John Viner kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

31. Norwegen

Argentinien B

32. Paraguay

33. Schottland

34. Venezuela

35. Syrien 

Die beiden Ersatzspieler M. Kassen und Mohammad Amin Khattab kamen nicht zum Einsatz.

36. Frankreich

37. Uruguay

38. Dominikanische Republik

39. Sri Lanka

40. Hongkong

41. Wales 

Der zweite Ersatzspieler Geoff Tyrrell kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

42. Peru

43. Guyana

44. Japan

45. Luxemburg

46. Färöer

47. Belgien

48. Guatemala 

Der für Brett 1 gemeldete Spieler Otto de León bestritt keine Partie.

49. Marokko

50. Tunesien

51. Ecuador

52. Bolivien

53. Trinidad und Tobago

54. Jordanien

55. Jamaika

56. Puerto Rico

57. Malaysia 

Der zweite Ersatzspieler Lawrence How kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

58. Libyen 

Der zweite Ersatzspieler M. Aburziza kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

59. Mauretanien

60. Andorra

61. Amerikanische Jungferninseln

62. Bermuda

63. Zaire

64. Vereinigte Arabische Emirate

65. Britische Jungferninseln

Quellen 
 Schacholympiade 1978 bei olimpbase.org

1978
Schach 1978
Schach (Argentinien)
Sport (Buenos Aires)